Hotel Europa steht für:

 Hotel Europa (Salzburg)
 Hotel Europa (Wien)
 Hotel Europa, früherer Name für das Europa-Haus (Flensburg) in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Hotel Europa, früherer Name der Kaiserbauruine in Troisdorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hotel Europe
 Europa-Hotel
 Hotel de l’Europe